Die A Lyga 1994/95 war die 5. Spielzeit der höchsten litauischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 23. Juli 1994 und endete am 16. Juni 1995.

Titelverteidiger war ROMAR Mažeikiai.

Modus 
Zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Da nach dem letzten Spieltag zwei Teams an der Tabellenspitze punktgleich waren, wurde der Meister in einem sogenannten Golden Match ermittelt.

Vereine 

 Banga Gargždai
 FBK Kaunas
 Inkaras-Grifas Kaunas
 Sirijus Klaipėda
 Aras Klaipėda
 ROMAR Mažeikiai
 Ekranas Panevėžys
 Sakalas Šiauliai
 FK Mūša Ukmergė
 FK Panerys Vilnius
 FK Žalgiris-EBSW Vilnius
 Interas Visaginas

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Golden Match

Einzelnachweise 

1995
Fußballsaison 1994/95